CHE steht für:

 Chemnitz (DE CHE nach UN/LOCODE)
 Schweiz (nach ISO 3166) 
 Centrum für Hochschulentwicklung
 Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung)
 Current Health Expenditure, (aktuelle Gesundheitsausgaben) beschreiben den Anteil der Gesundheitsausgaben in jedem Land im Verhältnis zur Größe seiner Wirtschaft 

ChE steht für:
 Cholinesterasen, Enzym

che steht für:
 Tschetschenische Sprache (ISO-639-3-Code)

Che steht für:
 che bzw. zhè, der Seidenraupenbaum
 Che (Partikel), spanische Anredepartikel
 čhē, ein arabischer Buchstabe aus dem Alphabet des Sindhi, siehe Tschhe
 Ché, ein Stoner-Rock-Projekt des Musikers Brant Bjork
 Che?, Originaltitel des Spielfilms Was? aus dem Jahr 1972
 Che!, dokumentarischer Spielfilm aus dem Jahr 1968
 Che – Revolución, erster Teil der Filmbiografie von Steven Soderbergh
 Che – Guerrilla, zweiter Teil der Filmbiografie von Steven Soderbergh

Personen:
 Ché Adams (* 1996), englischer Fußballspieler
 Che Guevara (1928–1967), argentinischer Revolutionär, Guerillaführer, Arzt und Autor

 Che Dalha (* 1958), chinesischer Politiker
 Che Ho-ki (* 1957), südkoreanischer Schriftsteller
 Emell Gök Che (* 1982), deutsche Künstlerin und Fernsehmoderatorin
 Justin Che (* 2003), US-amerikanischer Fußballspieler
 Michael Che (* 1983), US-amerikanischer Komiker, Schauspieler und Autor
 Michel Che (1941–2019), französischer Chemiker
 Che Xiaoxi (* 1993), chinesische Tischtennisspielerin 

Siehe auch:
 Cheh

Abkürzung